In 1992 werd de 36ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De competitie werd gespeeld van 26 januari tot 19 juli. Flamengo werd landskampioen.

Format
Er namen 20 teams deel aan het kampioenschap. De top acht plaatste zich voor de tweede fase, de laatste twee clubs degradeerden. De acht overblijvers werden over twee groepen van vier verdeeld en de groepswinnaars bekampten elkaar in de finale om de titel. Door competitie-uitbreidin gin 1993 ging de degradatie uiteindelijk niet door.

Eerste fase

Tweede fase

Groep A

Groep B

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A